Een verkeersweg:
N495 (België)
N495 (Frankrijk)
N495 (Nederland), zie Provinciale weg 495